Чемпионшип Футбольной лиги 2015/16 () — 12-й сезон Чемпионшипа Футбольной лиги под его нынешним названием и 24-й сезон после отделения Премьер-лиги. Сезон начался 7 августа 2015 года и завершился 7 мая 2016 года.

Турнир выиграл «Бернли», вышедший в Премьер-лигу. Вторую прямую путёвку в Премьер-лигу получил «Мидлсбро». Победителем плей-офф стал «Халл Сити».

Турнирная таблица

Плей-офф

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2015
Англия 2
Чемпионшип